Osoby:
 Larry Bird – koszykarz amerykański
 Charlie „Bird” Parker – muzyk jazzowy
 Brad Bird – amerykański reżyser i scenarzysta
 Lester Bird – polityk antiguański
 Sue Bird – amerykańska koszykarka
 Henry Bird – angielski szachista

Geografia:
 Bird Island – wyspa na Oceanie Indyjskim

Gminy w USA:
 Bird (ang. Bird Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway
 Bird (ang. Bird Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson
 Bird (ang. Bird Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin

Film:
 Bird – film w reżyserii Clinta Eastwooda

Muzyka:
 Bird – koncertowa kompilacja amerykańskiego saksofonisty Charliego Parkera

Inne:
 Hot Bird – seria satelitów telekomunikacyjnych
 Rare Bird – zespół rocka progresywnego